«Coronao Now» — песня доминиканского исполнителя El Alfa при участии американского рэпера Lil Pump. Она была выпущена 7 ноября 2019 года и достигла высшей позиции под номером 31 в чарте Billboard Hot Latin Songs.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео было записано в Санто-Доминго, Доминиканская Республика. На февраль 2020 года клип превысил 75 миллионов просмотров.

Чарты

Примечания 

Песни 2019 года
Песни Lil Pump